Єпіфа́ній, Єпифа́ній ( — «явлений») — чоловіче ім'я грецького походження.

Відомі люди
 Єпіфаній Канівецький — єпископ, ректор Казанської духовної академії;
 Єпіфаній Кіпрський — палестинський святий;
 Єпіфаній Славинецький — ієромонах, богослов, перекладач;
 Єпіфаній Тихорський — єпископ, засновник Харківського колегіуму.

Див. також 
 Епіфаній (ім'я)

Багатозначні терміни